Malawispongiidae är en familj av svampdjur. Malawispongiidae ingår i ordningen Haplosclerida, klassen horn- och kiselsvampar, fylumet svampdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Malawispongiidae 7 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Horn- och kiselsvampar
Malawispongiidae